Инду́ктор ра́ннего реаги́рования мезоде́рмы 1 () — белок, кодируемый у человека геном MIER1.

Функции 
Этот ген кодирует белок, который был впервые выявлен у . Он играет роль в индукции раннего реагирования мезодермы (MIER) и функционирует как регулятор транскрипции. Существуют альтернативно сплайсированные варианты транскриптов этого гена, кодирующие различные изоформы, у некоторых из которых отсутствует сигнал ядерной локализации на С-конце.

Взаимодействия с другими белками 
MIER1, как было выявлено, взаимодействует с HDAC1.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гены